Esta é lista de municípios da Bahia por PIB, baseada nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2017 (ano-base 2019). A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um PIB de R$  (correspondente a 4,08% do PIB brasileiro), o estado possui a quinta maior área territorial e a sexta maior economia dentre os estados do Brasil.

A cidade mais rica da Bahia é Salvador, a capital estadual, com uma economia de , seguida por Camaçari com , Feira de Santana com , São Francisco do Conde com  e Vitória da Conquista, com um produto interno bruto de . No final da lista aparecem Ibiquera (último) e Dom Macedo Costa (penúltimo) com um PIB de  e , respectivamente.

Em comparação com o PIB de 2016, a economia do estado aumentou em 3,83%. 242 munícipios (58,03%) tiveram ganho no PIB, enquanto 175 (41,96%) tiveram queda, em comparação com o levantamento referente à 2016 (ano-base 2019).

Municípios 

Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da mais mais rica. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com os dados de 2016 (ano-base 2019).

PIB
Bahia
Municípios PIB 2017
2017 na Bahia